«Торонто Мейпл Лифс» () — канадский профессиональный хоккейный клуб из Торонто, Онтарио. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1917 году и является клубом «Оригинальной шестёрки». В первом сезоне команда выступала под названием «Торонто» и стала первым чемпионом НХЛ, завоевав Кубок Стэнли. В следующем сезоне команда получила название «Торонто Аренас», а еще через год была переименована в «Торонто Сент-Патрикс» и называлась так вплоть до 1927 года, когда была снова переименована и  получила своё нынешнее название «Торонто Мейпл Лифс».

Пять тренеров «Торонто» были включены в Зал хоккейной славы как игроки: Дик Ирвин, Джо Примо, Кинг Клэнси, Ред Келли и Дик Дафф. Еще четверо — как хоккейные тренеры и функционеры: Конн Смайт, Хэп Дэй, Панч Имлак и Роджер Нилсон.

Список тренеров

Примечания

Ссылки 

Тренеры «Торонто Мейпл Лифс»
Списки НХЛ
Списки хоккейных тренеров